WNT peut désigner :
 WNT, le système d'exploitation Windows New Technology des ordinateurs ;
 Wnt, une famille de protéines.